L'ACCS è una squadra francese di calcio a 5, fondata nel 2004 con sede a Villeneuve-la-Garenne.

Palmarès 
Coppa di Francia: 1
2016-17

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale